Светлана Ивановна Мирвода (; 29 февраля 1960, Дубовое) — советская и украинская бандуристка, эстрадная певица, педагог. Кандидат наук по государственному управлению (2015). Народная артистка Украины (2016).

Гран-при 7-го Международного фестиваля «Музыкальный мир» (Фивиццано, 2004). Лауреат 1-го Международного православного фестиваля авторской песни «Благодатное небо» (Киев, 2007), Всеукраинского фестиваля бандурного искусства имени Остапа Вересая (Конотоп, 2009).

В репертуаре — украинские народные, повстанческие и стрелецкие, эстрадные песни, романсы.

Биография 
Родилась 29 февраля 1960 года в Дубовом.

В 1985 году окончила Львовскую консерваторию (кл. В. Я. Герасименко), в 2006 году — Открытый международный университет развития человека «Украина» (магистр менеджмента организаций).

В 1985—1987 годах — преподаватель бандуры детской музыкальной школы № 5.

В 1987—1988 годах — артистка Государственного оркестра народных инструментов.

С 1988 года — артистка оркестра народной и популярной музыки Национальной радиокомпании Украины, концертмейстер группы бандур.

В 2006 году присвоено звание заслуженной артистки Украины, в 2016 году — народной артистки Украины.

Гастролировала в Испании, Германии, Италии, Венгрии, Швеции, Польше, Румынии, Греции, Словакии, России, США. Записала компакт-диски: «Любви мгновение» (2006), «Голоса любви», (2007, вместе с П. Дворским, А. Василенко, А. Дзюбой), «Украина моя» (2008) «Струны сердца» (2012).

По совместительству с 2005 года работает в открытом международном университете развития человека «Украина»: с 2012 года — доцент кафедры менеджмента.

Библиография 
 Соціально-економічні аспекти розвитку культури України // Соц.-екон. аспекти розвитку сусп-ва. Х., 2014;
 Удосконалення державного управління розвитком корпоративної культури // Держ. упр. та місц. самоврядування: Зб. наук. пр. Дн., 2014. Вип. 4(23);
 Принципи і методи державного регулювання соціально-культурного розвитку // Ефективність держ. упр.: Зб. наук. пр. Л., 2014. Вип. 41.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте Открытого международного университета развития человека «Украина»

Бандуристы Украины
Бандуристы СССР